Карло III Прости (, , 879 — 929) био је француски краљ (898—922) из династије Каролинга. Био је и краљ Лотарингије од 911. до 922. године.

Син је краља Луја II, а рођен је након смрти оца. Два пута је спречен да наследи круну. Први пут 884. након смрти Карломана Француског. Други пут 887, када је абдицирао Карло Дебели. Уместо њега гроф Одо Париски је постао краљ Француске. Након смрти Оде Париског 898. Карло Прости постаје краљ Француске.

Нормандију је уступио Норманима 

Краљевство Карла Простог било је слично данашњој Француској, са изузетком Нормандије. Нормандију је уступио Норманима, да би спречио даље викиншке упаде и пљачкања по Француској. Групи Нормана под вођством Ролона дозволио је 911. да се населе у Нормандији. Идеја је била да они постану заштита од будућих викиншких инвазија. То се показало као добра идеја. Нормани су преузели локалну културу и од тада више није било викиншких напада на Француску. Те области су Норманима додељене касније 944. као трајан посед.

Свргнут 922. 

Део племства се побунио 922. и поставили су Одовог брата, Робера I Француског за краља. У бици код Суасона краљ Роберт I је убијен, али Карло Прости је ипак изгубио ту битку. После битке Рудолф Бургундијски постаје краљ, а Карло Прости је утамничен.

Умро је 7. октобра 929. у затвору. Његов син ће постати 936. краљ Луј IV.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 879.
Умрли 929.
Каролинзи
Француски краљеви
Владари у Европи у X веку